Dongcheng Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dongcheng (socken i Kina, Hunan), 
 Dongcheng (socken i Kina, Henan), 

Robotskapade Kinaförgreningar